Вранов може бити:

 Вранов (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вранов (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Вранов (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република